Bernard Ouillon (1946-), auteur-compositeur-interprète français
 Ouillon, commune française des Pyrénées-Atlantiques